Voici la liste des planètes mineures numérotées de 451001 à 452000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 451001 à 452000

451001-451100

451101-451200

451201-451300

451301-451400

451401-451500

451501-451600

451601-451700

451701-451800

451801-451900

451901-452000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000